Ранс — река в северо-западной части Франции
 Ранс — коммуна во Франции, в департаменте Об
 Ранс — коммуна в Швейцарии, в кантоне Во
 Ранс, Губерт (1898—1974) — британский колониальный администратор, губернатор Тринидада и Тобаго (1950—1955).